Toni Mora (Caldes d'Estrac, 1957) director de cinema català.
 Toni Mora Aldeguer (Barcelona, 1969) actor de doblatge català.